Виска (вис, виск, высь) — ручей, проток, река между озёрами, проток из озера в реку; речка, берущая начало из озера и болота (озёрная речка) и впадающая в реку, море.

Значение праславянского корня вис можно трактовать как «разливаться», «течь» (родственно с гидронимами Висла и Висунь).

Топонимы 
 Великая Виска — село в Кировоградской области, Украина.
 Великовисочное (Виска) — село в Ненецком автономном округе, Россия.
 Виска — деревня в Поддорском районе Новгородской области, Россия.
 Малая Виска — город Кировоградской области, Украина.

Гидронимы 
 Виска — река в Мезенском районе Архангельской области, приток Кимжи
 Виска — река в Поддорском районе Новгородской области, Россия.
 Белуга-Виска — река в Республике Коми и Ненецком автономном округе, Россия.
 Большая Виска — река в Архангельской области, Россия.
 Великая Виска — река в Ненецком автономном округе, Россия.
 Маслянская Виска — река в Республике Коми и Ненецком автономном округе, Россия.
 Четверть Виска — река в Мезенском районе Архангельской области

Примечания